El término cabañal se puede referir a:
Camino por donde pasan las cabañas de ganado.
Población formada de cabañas.

Poblaciones 
El Cabañal, barrio marinero de la ciudad de Valencia (España).